Кубок Уельсу з футболу 2017–2018 — 131-й розіграш кубкового футбольного турніру в Уельсі. Титул вперше здобув Коннаг'с Куей Номандс.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 грудня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 грудня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 грудня 2017

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 січня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 січня 2018

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 березня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 березня 2018

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 квітня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Уельсу на сайті FAW 
 Кубок Уельсу на soccerway

2017—2018
Уельс
Уельс